Pegaso peut faire référence à:
 Le Pegaso, un torpilleur italien de la classe Orsa lancé en 1937 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Pegaso, la marque commerciale du groupe industriel espagnol ENASA.
 La Pegaso, une moto fabriquée par Aprilia.
 Le NEE-01 Pegaso, le premier satellite équatorien.
 Le Aer Pegaso M 100S, un planeur monoplace italien